Abou Nidal, un chanteur de Côte d'Ivoire
 Sabri al Banna (1937-2002), un terroriste palestinien fondateur du Fatah-Conseil révolutionnaire, connu sous son nom de guerre, Abou Nidal